Carl Weidemann ist der Name folgender Personen:

* Carl Weidemann (Unternehmer) (1843–1890), deutscher Rittergutsbesitzer und Ziegeleibesitzer

Siehe auch
 Karl Weidmann